Кубок Европы по метаниям 2020 года должен был пройти 21—22 марта в Лейрии (Португалия). 11 марта Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила о переносе турнира на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19

Соревнования примут две арены: муниципальный стадион «Магальяйнш Песоа» и национальный центр легкоатлетических метаний. В программу турнира будут включены толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Будут разыграны 4 командных Кубка: среди мужчин и женщин в абсолютной возрастной категории и среди молодёжи до 23 лет (1998 г. р. и моложе).

Кубок Европы по метаниям пройдёт в Лейрии в рекордный четвёртый раз. 3 марта 2019 года Европейская ассоциация доверила португальскому городу право проведения трёх следующих турниров (2020—2022).

Каждая страна сможет выставить до 2 человек в каждой дисциплине у взрослых и одного — среди молодёжи. В зачёт команды пойдёт лучший результат в каждом из видов метаний, переведённый в очки с помощью Международной таблицы перевода результатов ИААФ. По сумме полученных баллов определятся победители и призёры в командном зачёте Кубка.

Пятый год подряд в турнире не примет участие сборная России, отстранённая с ноября 2015 года от международных соревнований в связи с допинговым скандалом. В ноябре 2019 года совет World Athletics в очередной раз продлил данное отстранение, а по предварительным итогам расследования допингового дела Данила Лысенко — приостановил выдачу российским спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе.

Примечания

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Официальный сайт соревнований

Кубки Европы по зимним метаниям
Спорт в Португалии в 2020 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии
Международные спортивные соревнования в Лейрии
2020 год в лёгкой атлетике
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19